Diese Liste enthält alle offiziellen Länderspiele der deutschen Basketballnationalmannschaft der Damen. Die Nationalmannschaft trat seit dem ersten Länderspiel am 4. Juni 1954 zu mehr als 650 Länderspielen an; etwa 40 Prozent wurden dabei siegreich bestritten, die übrigen Vergleiche verlor das Team. Alle Ergebnisse sind stets aus deutscher Sicht angegeben, der Spielausgang ist durch eine grüne (Sieg) beziehungsweise rote Hinterlegung (Niederlage) gekennzeichnet.

Liste der Länderspiele

Statistiken

Länderspielbilanzen

Bundestrainer

Spielorte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der deutschen Basketballnationalmannschaft der Herren

Weblinks 
 Hans-Joachim Mahr: Statistiken der Basketball-Nationalmannschaften » Damen » Alle Bilanzen: Jahre. mahr.sb-vision.de; abgerufen am 13. Januar 2019 (der Deutsche Basketball Bund verweist Besucher seiner Website hier auf diese Statistiken).

Einzelnachweise 

Basketball (Deutschland)
Deutschland Frauen